Robert Bürkner ist der Name folgender Personen:

* Robert Bürkner (Generalmajor) (1870–1925), deutscher Offizier
 Robert Bürkner (Schauspieler) (1887–1962), deutscher Schauspieler, Theaterintendant, Regisseur und Autor